Província Central (Kenya)
 Província Central (Papua i Nova Guinea)
 Província Central (Salomó)
 Província Central (Sri Lanka)
 Província Central (Zàmbia)